Kazachse hockeyploeg (mannen)
 Kazachse hockeyploeg (vrouwen)